„Билади“ ( – „Моята страна“), е националният химн на Палестина. Познат е също като „Фата Ал-Таура“ („Химн на революцията“).

Приет е от Палестинския национален съвет през 1996 г., в съответствие с член 31 от Палестинската декларация за независимост от 1988 г. Химнът е написан от Саид Ал Музайин, а музиката му е създадена от египетския композитор Али Исмаил.

От 1936 г. „Мауатани“ ( – „Моята родина“) се използва неофициално от палестинците за химн. Написан е от Ибрахим Тукан и е композиран от ливанския композитор Мухаммад Флайфел. Той е химнът на Ирак от 2004 г.

Текст 

Химни на Палестина